Heilige
Achilles van Larissa, Grieks heilige uit de vierde eeuw

Literatuur
John Leefmans, een Surinaams schrijver met het pseudoniem Achilles
Achilles (toneel), een tragedie van Balthazar Huydecoper

Mythologie
Achilles, een figuur uit de Griekse mythologie

Sport
Achilles '12, een voetbalclub uit Hengelo
Achilles 1894, een voetbalclub uit Assen
Achilles '29, een voetbalclub uit Groesbeek
Achilles Reek, een voetbalclub uit Reek
Achilles Veen, een voetbalclub uit Veen
cvv Achilles, een voetbalclub uit Enschede
Achilles (Rotterdam), een voormalige voetbalclub uit Rotterdam
AHV Achilles, een handbalclub uit Apeldoorn

Verkeer en transport
Achilles (motorfiets), een motorfietsmerk
Achilles (schip, 1906), een Nederlands koopvaardijschip
Achilles (tankjager), een Britse tankjager, gebaseerd op de Amerikaanse M10

 Voornaam
Achilles (voornaam), een jongensvoornaam

Zie ook 
Achillespees, vernoemd naar de figuur uit de Griekse mythologie